Jean-François Delmas ist der Name folgender Personen:

* Jean-François Delmas (Politiker) (1751–1798), französischer Offizier und Politiker 
 Jean-François Delmas (Sänger) (1861–1933), französischer Opernsänger (Bassbariton)